Sawoo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sawoo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sawoo (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 111,58), Jawa Timur, 
 Desa Sawoo (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,52), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar